Qatar Total German Open 2005 — ежегодный профессиональный теннисный турнир 1-й категории для женщин.

Соревнование традиционно проводились на открытых грунтовых кортах в Берлине, Германия.

Соревнования прошли с 2 по 8 мая.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Амели Моресмо
 в парном разряде —  Надежда Петрова и  Меганн Шонесси

Соревнования

Одиночный турнир 

 Жюстин Энен-Арденн обыграла  Надежду Петрову о счётом 6-3, 4-6, 6-3.
 Энен-Арденн выигрывает 3й титул в году и 22й за карьеру.

Парный турнир 

 Елена Лиховцева /  Вера Звонарёва обыграли  Кару Блэк /  Лизель Хубер со счётом 4-6, 6-4, 6-3.
 Лиховцева выиграла 3й турнир в году и 23й за карьеру.
 Звонарёва выигрывает свой 1й турнир в году и 2й за карьеру.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин
 WTA Тур 2005
 WTA 1-я категория
 Открытый чемпионат Германии по теннису среди мужчин 2005

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив сеток турниров WTA

Германия
Теннис
Май 2005 года
2005